Aita kan avse:

 Aita (krater) – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus
 Aita (gudinna) – etruskisk gudinna

Personer
 Aita Gasparin (1994–), en schweizisk skidskytt